O Campeonato Paulista de Rugby de 2013 foi a 26ª edição da principal divisão de rugby union do estado de São Paulo, organizado pela Federação Paulista de Rugby (FPR).
Campeão Paulista foi pela nona vez São José Rugby Clube de São José dos Campos.

Equipes participantes

Fórmula de disputa 
O torneio se dará em fase única, com turno e returno, todos contra todos. A equipe que somar o maior número de pontos conquista o título estadual de 2013. O último colocado disputar uma partida contra o vice-campeão da segunda divisão para definir o participante na principal divisão em 2014.

Jogos

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

10ª Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Ver também 
 Federação Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2013
 Campeonato Paulista de Rugby - Divisão de Acesso de 2013

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2013
Rugby de 2013 no Brasil